Willington kan syfta på:

Geografi

Storbritannien

 Willington, Durham, stad i England, 
 Willington, Derbyshire, ort i England, 
 Willington, Bedfordshire, ort i England, 
 Willington, Cheshire, ort i England,

USA

 Willington, Connecticut, ort,